Lincoln Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Elementary School (Iowa), ID-Nr. 02001243
 Lincoln Elementary School (Pennsylvania), ID-Nr. 86002685